Patrick Bernard, est un ethnographe
 Patrick Bernard (né en 1952), est un musicien québécois